Aleksanjan ist der Familienname folgender Personen:

 Artak Aleksanjan (* 1991), armenischer Fußballspieler
 Artur Aleksanjan (* 1991), armenischer Ringer